Alojzy Stolpe ist der Name folgender Personen: 

* Alojzy Stolpe (Pianist) (1784–1824), polnischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge
 Alojzy Stolpe (Schauspieler) (1818–1876), polnischer Schauspieler